Puzieux, commune française de la Moselle
 Puzieux, commune française des Vosges
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France